Ilya Lopert (1905-1971) – produttore e distributore cinematografico statunitense
Tanya Lopert (1942) – attrice francese